Galih (Gemuh)
 Galih (Pasrepan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing